Бекбосунов — казахская фамилия. Известные носители:
 Бекбосунов Аргынбай (1937—2017) — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва от Жамбылского избирательного округа № 49 Жамбылской области, редактор Жамбылской областной газеты «Ак жол», г. Жамбыл. 
 Бекбосунов, Серикказы (1925—1977) — старший сержант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.